Стадион „Христо Ботев“ може да се отнася за:

 Христо Ботев (стадион, Благоевград) - стадион в град Благоевград.
 Христо Ботев (стадион, Ботевград) - стадион в град Ботевград.
 Христо Ботев (стадион, Враца) - стадион в град Враца.
 Христо Ботев (стадион, Габрово) - стадион в град Габрово.
 Христо Ботев (стадион, Ихтиман) - стадион в град Ихтиман.
 Христо Ботев (стадион, Козлодуй) - стадион в град Козлодуй.
 Христо Ботев (стадион, Криводол) - стадион в град Криводол.
 Христо Ботев (стадион, Пловдив) - стадион в град Пловдив.